Озераны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Озераны — агрогородок в Житковичском районе Гомельской области.
 Озераны — агрогородок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Озераны — деревня в Дятловском районе Гродненской области.